Et Word datamængde som indeholder et vist antal bits. Antallet af bits varierer fra arkitektur til arkitektur. På Intel 80486 svarer et Word til 16 bits. På 486-maskiner kan et Word inddeles i en "LSB" (least significant byte) som dækker bit 0 til 7, samt "MSB" (most significant byte) som dækker bit 8 til 15.

Se også 
 Doubleword

Digitale data